Eibegger ist der Familienname folgender Personen:
 Max Eibegger (1901–1969), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Markus Eibegger (* 1984), österreichischer Radrennfahrer
Siehe auch:
 Eibeggsattel
 Eibeck